Artykuł przedstawia listę wyemitowanych odcinków serialu Komisarz Alex.

Przegląd sezonów

Lista odcinków

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Listy odcinków seriali telewizyjnych